Il 21º Campionato africano femminile di pallacanestro FIBA (noto anche come FIBA AfroBasket Women 2013) si è svolto in Mozambico dal 20 al 29 settembre 2013. L' ha vinto il titolo per la terza volta.

I Campionati africani femminili di pallacanestro sono una manifestazione biennale tra le squadre nazionali, organizzata dalla FIBA Africa. L'edizione 2013 è servita anche come torneo eliminatorio per il Campionato mondiale femminile di pallacanestro 2014.

Squadre partecipanti

Primo turno

Girone A

Girone B

Fase finale

Tabellone principale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Incontri dal 9º al 12º posto

Semifinali 9º-12º posto

Finale 11º posto

Finale 9º posto

Incontri dal 5º all'8º posto

Semifinali 5º-8º posto

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Classifica finale

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2013
2013